Zayin (ז) est une lettre de l'alphabet hébreu.
 Zayin est un album de Masada.